Il doppio del Mercedes Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Tomás Carbonell e Nicolás Lapentti.

Guillermo Cañas e Rainer Schüttler hanno battuto in finale 4–6, 7–6 (7–1), 6–4 Michael Hill e Jeff Tarango.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (finale)

 Pablo Albano /  Lucas Arnold (semifinali) 
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (semifinali) 
 Joan Balcells /  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale) 
 Marius Barnard /  Cyril Suk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2001
ATP Tour 2001